Mistrzostwa Świata U-19 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2005 – pierwsze mistrzostwa świata U-19 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dziewiętnastu. Odbył się w dniach 3–11 sierpnia 2005 roku w Al-Gharafa Sports Club Hall w Dosze.

W meczu finałowym Serbia i Czarnogóra pokonała Koreę Południową, brąz zdobyła zaś Chorwacja. Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2005
2005 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Katarze
Sport w Dosze
Katar w XXI wieku
2005 w Azji